Домнич — фамилия.

 Домнич, Егор Петрович (1906—1985) — Герой Советского Союза.
 Домнич, Иван Нестерович (1885—1920) — кавалер ордена Красного Знамени РСФСР.
 Домнич, Михаил Васильевич (1926 — ?) — Герой Социалистического Труда.